Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Kolumbia posiadała ponad 200 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Największym miastem jest położona nieomal w samym centrum kraju stolica państwa Bogotá – jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 5 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 33 miast z ludnością 100÷500 tys.; 44 miasta z ludnością 50÷100 tys.; 58 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

W 1988 roku ludność miejska stanowiła 68% ludności kraju. Większość miast znajduje się w centralno-zachodniej części Kolumbii i na północy u ujścia rzeki Magdalena.

Największe miasta w Kolumbii 
Największe miasta w Kolumbii według liczebności mieszkańców (stan na 30.06.2011):

Tabela danych statystycznych miast w Kolumbii

Alfabetyczna lista miast w Kolumbii 
Spis miast Kolumbii powyżej 12 tys. mieszkańców według oficjalnych danych szacunkowych z 2011 (czcionką pogrubioną wydzielono miasta powyżej 1 mln):
 Acacías
 Aguachica
 Aguazul
 Agustín Codazzi
 Andes
 Anserma
 Apartadó
 Aracataca
 Arauca
 Ariguani (El Difícil)
 Arjona
 Armenia
 Ayapel
 Baranoa
 Barbosa
 Barbosa
 Barrancabermeja
 Barranquilla
 Bello
 Bogotá (Santa Fe de Bogotá)
 Bosconia
 Bucaramanga
 Buenaventura
 Buga (Guadalajara de Buga)
 Caicedonia
 Cajicá
 Calarcá
 Caldas
 Cali (Santiago de Cali)
 Campoalegre
 Candelaria
 Carepa
 Cartagena de Indias
 Cartago
 Caucasia
 Cereté
 Chaparral
 Chía
 Chigorodó
 Chinchiná
 Chinú
 Chiquinquirá
 Ciénaga
 Ciénaga de Oro
 Circasia
 Copacabana
 Corozal
 Cúcuta (San José de Cúcuta)
 Dos Quebradas
 Duitama
 El Bagre
 El Banco
 El Carmen de Bolívar
 El Carmen de Viboral
 El Cerrito
 El Santuario
 Envigado
 Espinal
 Facatativá
 Flandes
 Florencia
 Florida
 Floridablanca
 Fonseca
 Fundación
 Funza
 Fusagasugá
 Galapa
 Garzón
 Girardot
 Girardota
 Girón
 Granada
 Honda
 Ibagué
 Ipiales
 Itagüí
 Jamundí
 La Ceja
 La Dorada
 La Estrella
 La Plata
 La Tebaida
 La Unión
 La Virginia
 Leticia
 Líbano
 Lorica
 Los Patios
 Madrid
 Magangué
 Maicao
 Malambo
 Manaure
 Manizales
 Marinilla
 Mariquita (San Sebastián de Mariquita)
 Medellín
 Melgar
 Miranda
 Mitú
 Mocoa (San Miguel de Mocoa)
 Montelíbano
 Montenegro
 Montería
 Mosquera
 Neiva
 Ocaña
 Orito
 Palmar de Varela
 Palmira
 Pamplona
 Pasto (San Juan de Pasto)
 Pereira
 Piedecuesta
 Pitalito
 Pivijay
 Planeta Rica
 Plato
 Popayán
 Pradera
 Puerto Asís
 Puerto Berrío
 Puerto Boyacá
 Puerto Carreño
 Puerto Colombia
 Puerto Inírida
 Puerto López
 Puerto Tejada
 Quibdó (San Francisco de Quibdó)
 Quimbaya
 Ríohacha
 Rionegro
 Roldanillo
 Sabanagrande
 Sabanalarga
 Sabaneta
 Sahagún
 Sampués
 San Andrés
 San Gil
 San Jacinto
 San José del Guaviare
 San Juan del Cesar
 San Juan Nepomuceno
 San Marcos
 San Martín
 San Onofre
 San Pablo
 Santa Cruz de Mompox (Mompós)
 Santa Marta
 Santander de Quilichao
 Santa Rosa de Cabal
 Santo Tomás
 San Vicente del Caguán
 Saravena
 Segovia
 Sevilla
 Sibaté
 Sincé
 Sincelejo
 Soacha
 Socorro
 Sogamoso
 Soledad
 Tame
 Tarazá
 Tierralta
 Tolú (Santiago de Tolú)
 Tuluá
 Tumaco
 Tunja
 Turbaco
 Turbo
 Ubaté (Villa de San Diego de Ubaté)
 Valledupar
 Villa del Rosario
 Villamaría
 Villavicencio
 Yarumal
 Yopal
 Yumbo
 Zarzal
 Zipaquirá

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Kolumbia